Emma Byrne, née le 14 juin 1979 à Leixlip dans le comté de Dublin, est une joueuse de football internationale irlandaise. Elle joue l'essentiel de sa carrière professionnelle pour le club anglais d'Arsenal Ladies FC mais aussi pour l'équipe nationale irlandaise dont elle est la recordwoman des sélections avec 134 caps. Elle évolue au poste de gardien de but.

Carrière 
Byrne rejoint Arsenal en 1998 en provenance de St. Patrick's Athletic et est depuis le gardien numéro 1 d'Arsenal. Elle a été élue Joueuse d'Arsenal de l'année à deux reprises, en 2003 et en 2005.

En avril 2007, Byrne devient championne d'Europe avec Arsenal en battant l'équipe suédoise de Umea IK en finale de la Coupe UEFA féminine par 1 but à 0. Lors des deux tours de cette finale, Emma Byrne a effectué de nombreux sauvetages qui ont largement contribué à la victoire de son équipe.

Elle quitte le club d'Arsenal LFC en 2016 après 16 ans passés au club, elle aura en tout joué 459 matchs avec le club.

Byrne est aussi un élément clé de l'équipe d'Irlande de football féminin. Elle a été sélectionnée à 134 reprises.

Statistiques

En club 

Statistiques correctes de manière certaine à partir de la saison 2011, 
2 matchs de ldc manqués en 2011, 
12 premiers matchs joués en 2001
https://web.archive.org/web/20120910171137/http://www.arsenal.com/ladies/statistics?season=2009-2010

Palmarès 

 Championnat d'Angleterre de football féminin: 9
2000-01, 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10
 Coupe d'Angleterre de football féminine: 7
2000-01, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-08, 2010-11
 Coupe de la ligue d'Angleterre féminine: 4
2000-01, 2004-05, 2006-07, 2007-08
 Coupe UEFA féminine: 1
 2007
 Community Shield féminin: 5
2000, 2001, 2005, 2006, 2008

À noter 

 .
 .

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeuse internationale irlandaise
Joueuse du Fortuna Hjørring
Joueuse de l'Arsenal WFC
Joueuse du Brighton & Hove Albion WFC
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA
Naissance en juin 1979
Naissance dans le comté de Kildare